Окись может означать:
 устаревшее название оксидов
 название фильма